Il singolare del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Jaime Fillol 6-3, 6-0, 6-7, 7-6.

Teste di serie 

Assente

  Björn Borg (Campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1977